Il boia (The Hangman) – film del 1959 diretto da Michael Curtiz
Il gioco dell'impiccato (Hangman) – film TV del 2001 diretto da Ken Girotti
Hangman – film del 2015 diretto da Adam Mason
Hangman - Il gioco dell'impiccato (Hangman) – film del 2017 diretto da Johnny Martin